Зу́ево — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения. Находится у реки Лунка в 21 км от Данилова в 3 км от автомобильной дороги Череповец — Данилов. Главная и единственная улица деревни — Луговая.

Население

Источники 

Населённые пункты Даниловского района (Ярославская область)